Argavand peut désigner :
 Argavand, ville d'Arménie du marz d'Ararat ;
 Argavand, ville d'Arménie du marz d'Armavir.